Потоківська сільська рада — Вінницька область, Жмеринський район
 Потоківська сільська рада — Полтавська область, Кременчуцький район
 Потоківська сільська рада — Черкаська область, Катеринопільський район